Shively (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Shively (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky